Il singolare del torneo di tennis Nairobi Challenger 1987, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Luca Bottazzi che ha battuto in finale Paul Wekesa 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Srinivasan Vasudevan (primo turno)
 Marco Armellini (semifinali)
 Bernhard Pils (secondo turno)
 Hans-Peter Kandler (primo turno)

 Alessandro De Minicis (primo turno)
 Assente
 Assente
 Tom Toomey (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nairobi Challenger 1987